Wuma bezeichnet:

 Wuma (Fengjie) (五马镇), Großgemeinde im Kreis Fengjie der chinesischen Stadt Chongqing
 Wuma (Qiaocheng) (五马镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qiaocheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Wuma (Renhuai) (五马镇), Großgemeinde der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wuma (Wudu) (五马镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Wuma (Gêrzê) (物玛乡), Gemeinde im Kreis Gêrzê im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Wuma (Langzhong) (五马乡), Gemeinde der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wuma (Chengqu) (五马街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengqu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wuma (Lucheng) (五马街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang